Chattahoochee bezeichnet:
 Chattahoochee River, Fluss in Georgia, Alabama und Florida, USA
 Chattahoochee (Florida), Ort in Florida, USA
 Chattahoochee (Film), ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1989
 Chattahoochee (Lied), ein Lied von Alan Jackson aus dem Jahr 1993
 Chattahoochee-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 USNS Chattahoochee (T-AOG-82), Tankschiff der United States Navy